Veikkausliiga (svensk: Tipsligan) er den bedste række i finsk fodbold, bestående af landets 12 bedste klubber. Ligaens hovedsponsor er den nationale finske tipstjeneste Veikkaus, som ligaen er opkaldt efter. Veikkausliiga blev startet i 1990; inden da havde den højeste division været kaldt Mestaruussarja (Mesterskabsrækken) siden 1930. Fra 1908 til 1930 blev det finske mesterskab afgjort i en cup-turnering.

Ykkönen (svensk: Ettan) har været den næstbedste række i finsk fodbold siden 1973.

Ligesom i andre nordeuropæiske lande med et koldt klima (f.eks. Norge, Sverige og Rusland) bliver ligakampene i Finland spillet om sommeren – sæsonen går normalt fra april til oktober. I det nuværende format mødes alle hold tre gange. Ved sæsonens afslutning bliver det lavest placerede hold nedrykket til Ykkönen, hvorfra vinderen oprykkes til Veikkausliiga. Derudover spiller holdet, der ender næstsidst i Veikkausliiga, nedrykningskamp mod nr. 2 fra Ykkönen.

I 2006-sæsonen var op- og nedrykning imidlertid anderledes, idet der "manglede" et hold i Veikkausliiga på grund af AC Allianssi ikke fik fornyet sin ligalicens. Derfor blev der ikke spillet nogen nedrykningskamp, og de to bedste hold fra Ykkönen (FC Viikingit og Ac Oulu) rykkede direkte op.

Aktuelle slutstilling

Klubber 
Klubberne i Veikkausliiga i sæsonen 2016 er (med hjembyer i parentes):

Mestre 
Følgende klubber har vundet enten Veikkausliiga (1990-2006) eller Mestaruussarja (1908 -1989) og dermed blevet finske mestre:

Noter:
1 Kuusysi og Lahden Reipas fusionerede klubbernes professionelle afdelinger i 1997 og dannede dermed FC Lahti, der overtog Kuusysis plads i Veikkausliiga. Begge hold fortsatte i ungdomsfodbold.
² Ilves-Kissat Tampere fusionerede med TaPa Tampere i 1975 under dannelse af Ilves Tampere, der overtog Ilves-Kissats plads i ligaen. Ilves Tampere blev omdøbt til United Tampere inden 1999-sæsonen som følge af en fusion, der gik i vasken. Selvom Ilves fortsætter som en selvstændig klub, er alle forgængeres titler inkluderet i tallet for Tampere United.
3 FC KooTeePee blev dannet for at sikre fortsat elitefodbold i Kotka, da det tidligere Kotka-hold KTP gik konkurs. Eftersom KTP fortsat spiller i de lavere divisioner, tilskrives holdets titler normalt ikke FC KooTeePee.
4 FC Jazz hed tidligere PPT (Porin Pallotoverit)

Finske mestre 1908-2015

Hold og placeringer 
39 hold har deltaget i Veikkausliiga siden dens indførelse i 1990. Holdenes slutplaceringer de enkelte år er angivet i nedenstående tabel. Antallet af hold i ligaen er gået en del op og ned i årenes løb.

 AC Allianssi blev trukket ud af turneringen efter et 0-8 nederlag til FC Haka. Det viste sig at være et fixet resultat fra et Belgisk-Kinesisk betting-kartel. Klubben gik efterfølgende konkurs.

Europacup 
Efter 2008-sæsonen indtræder den finske mester i 1. kvalifikationsrunde til Champions League, mens nr. 2 samt den finske pokalmester indtræder i 2. kvalifikationsrunde til Europa League (kommende navn for UEFA Cup'en), mens nr. 3 indtræder i 1. kvalifikationsrunde til samme turnering.

Se også 
 Suomen Palloliitto (Finlands fodboldforbund)

Eksterne henvisninger 
 Veikkausliiga (officiel hjemmeside)
 RSSSF – Finland – List of League First Level Tables
 Haslunds fodboldsider 

Fodboldligaer
Fodbold i Finland
Etableret i 1990